Râul Pintii se poate referi la următoarele cursuri de  apă din România:

 Râul Pintii - afluent al râului Bistricioara
 Râul Pintii - afluent al râului Ciormolina